Региональный аэропорт Берн (),  — швейцарский региональный аэропорт, расположенный вблизи города Бельп. Известен под именем Bern Belp.

Авиакомпании и пункты назначения

Ссылки 
 Bern Airport website  
 Classification of airports and airfields in Switzerland 
 Biderhangar website 

Аэропорты Швейцарии
Здания и сооружения кантона Берн
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1929 году
Появились в 1920-е годы в Швейцарии